Вади́м Давы́дов: Давыдов, Вадим Александрович (род. 1966) — писатель и публицист.
 Давыдов, Вадим Григорьевич (род. 1960) — советский легкоатлет-спринтер.
 Давыдов, Вадим Денисович (1832—1881) — генерал-майор, участник Крымской войны, Казанский губернский воинский начальник.
 Давыдов, Вадим Иванович (1910—1997) — театральный режиссёр, актёр, педагог.